Transporte Pampa puede referirse a los siguientes buques argentinos:
 Pampa (1870), transporte de 1870.
 Pampa (1895), transporte de 1895.